Dasypterus — рід або підрід рукокрилих ссавців із родини лиликових. Містить види, які раніше входили до складу роду Lasiurus.

Таксономія

Примітки 

Роди ссавців
Лиликові